На этой странице помещён список эскортных авианосцев постройки США. Многие из этих авианосцев были переданы Великобритании и входили в состав ВМФ Великобритании под соответствующими номерами и названиями. Например, Breton (CVE-10) был переименован в HMS Chaser (D32). Некоторые авианосцы, построенные специально для Великобритании не имели американских названий.

Один авианосец упомянут в этом списке дважды. AVG-4, входивший в состав ВМС Великобритании как Charger, был возвращён в США, модернизирован и вошёл в состав ВМФ США как CVE-30 Charger, в единственном числе представляющий одноимённый тип кораблей.

Примечания 

Авианосцы США
Эскортные авианосцы